

Patronyme 

 Alberta Kinsey (1875-1952), peintre américaine
 Angela Kinsey (1971-), actrice américaine ;
 Alfred Kinsey (1894-1956), professeur d'entomologie et de zoologie, auteur des Rapports Kinsey et fondateur de l'Institut Kinsey ;
 Daniel Kinsey (1902-1970), athlète américain ;
 Howard Kinsey (1899-1966), joueur de tennis américain, frère de Robert Kinsey ;
 Lance Kinsey (1959-), acteur canadien ;
 Noel Kinsey (1925-2017), footballeur gallois ;
 Robert Kinsey (1897-1964), joueur de tennis américain puis mexicain, frère de Howard Kinsey.

Personnages de fiction 
 Robert Kinsey, personnage de l'univers fictif de la série télévisée Stargate SG-1, joué par Ronny Cox
 Kinsey Millhone, personnage principal de la série de romans Kinsey Millhone, écrits par l'écrivaine américaine Sue Grafton

Cinéma 
 Dr Kinsey, film biographique sorti en 2004, écrit et dirigé par Bill Condon, d'après la vie et le travail d'Alfred Kinsey

Toponyme 
 Kinsey,  une municipalité américaine située dans l'état d'Alabama.
 Kinsey, un secteur non constitué en municipalité américain situé dans le Montana.

Autres 
 Rapports Kinsey, livres de recherche sur la sexologie d'Alfred Kinsey
 Institut Kinsey, organisme de recherche sexologique américain fondé par Alfred Kinsey

Homonymie de patronyme